MTV Unplugged — концертний альбом американського музиканта та автора пісень Боба Ділана, виданий 2 травня 1995 року лейблом Columbia Records. Альбом досяг № 23 у США, № 10 у Великій Британії і отримав золотий статус.

Список пісень 
Автор всіх пісень — Боб Ділан

Посилання 
 «MTV Unplugged»  на офіційному сайті Боба Ділана;
 «MTV Unplugged»  на  Discogs

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records
Золоті музичні альбоми
MTV Unplugged